Ахмад (‎, ʾAḥmad, ) — арабське чоловіче особове ім'я. Походить від дієслова хаміда (, ḥamida, «дякувати»). Означає «вдячний». Також — Ахмед (Ahmed), Ахмет (Ahmet).

Особи 
 Ахмад Доніш
 Ахмед-шах Абдалі

Ємен 
 Ахмад аль-Мансур — імам Ємену (1849—1853).

Канада 
 Мохаммед Ахмед () ( 1991) — канадський легкоатлет сомалійського походження, який спеціалізується у бігу на середні та довгі дистанції, призер чемпіонату світу.

Марокко 
 Ахмад аль-Мансур — султан Марокко (1578—1603).

Топоніми

Ахмет (село)

Див. також 
 Ахмад аль-Мансур
 Ахмат
 Рінат Ахметов

Арабські імена